Die 50. Nationalen Deutschen Hallen-Tennismeisterschaften 2021 fanden vom 6. bis 12. Dezember 2021 in Biberach an der Riß am Bezirksstützpunkt des württembergischen Tennis-Bundes statt.

Herreneinzel 
Insgesamt nahmen 32 Spieler an der Veranstaltung teil.

Setzliste

Ergebnisse

Dameneinzel 
Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Veranstaltung teil.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Deutsche Tennismeisterschaften

Einzelnachweise 

Tennisturnier in Biberach an der Riß
Tennisturnier 2021
2021